Čemerno (Gacko, BiH), naselje u općini Gacko
 Čemerno (planina), planina u Srbiji
 Čemerno (prijevoj), BiH
 Čemerno (tunel), BiH
 Čemerno (Srednje, BiH)